Michael Walsh (1810–1859) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 Michael Walsh (1858–1913) – amerykański główny mechanik służący w United States Navy, odznaczony Medalem Honoru
 Michael F. Walsh (1894–1956) – amerykański prawnik, polityk, sekretarz stanu Nowego Jorku
 Michael Walsh (1927–2015) – brytyjski wojskowy
 Michael Walsh (ur. 1949) – amerykański muzyk
 Michael Walsh (ur. 1954) – irlandzki piłkarz
 Michael Walsh (ur. 1986) – angielski piłkarz